A expressão "Tea Party" (em português: "festa do chá") refere-se, originalmente, ao protesto realizado nos Estados Unidos no século XVIII. O termo tem as seguintes acepções:

Política dos EUA 
 Festa do Chá de Boston – protesto dos colonos norte-americanos contra a coroa britânica em 1773.
 Movimento Tea Party – movimento libertário dos Estados Unidos iniciado em 2010.

Artes 
 Tea Party (canção) – música da cantora estoniana Kerli.
 The Tea Party – vídeo da banda inglesa The Cure.

Desambiguação